Het seizoen 1984/85 van de Nederlandse Eredivisie was het 29ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.

In het voorgaande jaar waren DS '79, Willem II en Helmond Sport gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen NAC, MVV en FC Twente.

Ajax werd landskampioen. PEC Zwolle '82, NAC en FC Volendam degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1984/85